Štiavnička – dolina w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Štiavnička – potok, dopływ Bystrianki na Słowacji
 Štiavnička – potok, dopływ Ipľa na Słowacji
 Štiavnička – wieś i gmina w powiecie Rużomberk, kraju żylińskim, w północnej Słowacji